Fotbollsallsvenskan 1974 spelades 13 april–27 oktober 1974, och vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 13 april–25 juli medan höstsäsongen spelades 1 augusti–27 oktober.

Förlopp
Säsongen 1974 blev engelsmannen Ronnie Powell förste utlänning i Allsvenskan Tidigare hade det funnits ett förbud mot icke-svenska medborgare att spela i Allsvenskan.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 22 mål: Jan "Lill-Damma" Mattsson, Östers IF
 16 mål: Sonny Johansson, Landskrona BoIS samt Tomas Nordahl, Örebro SK

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 32 527: Djurgårdens IF–AIK 0–2, Råsundastadion den 14 maj 1974
 30 674: AIK–Hammarby IF 2–0, Råsundastadion den 30 maj 1974
 25 906: Hammarby IF–AIK 1–0, Råsundastadion den 27 augusti 1974

Lägsta publiksiffror 
 512: IK Sirius–GAIS 0–6, Studenternas IP den 27 oktober 1974
 546: Brynäs IF–AIK 1–4, Strömvallen den 27 oktober 1974
 611: Brynäs IF–Halmstads BK 1–1, Strömvallen den 6 oktober 1974

Högst publiksnitt per lag 
 11 474: Malmö FF
 10 192: AIK
 8 673: Hammarby IF

Svenska mästarna 
Tränare: Bob Houghton

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1974
1974
Fotbollssäsongen 1974